

Cinema
 La roccia di fuoco (New Mexico) – film del 1951 diretto da Irving Reis

Geografia
 Nuovo Messico – stato degli Stati Uniti
 New Mexico Territory – ex territorio incorporato degli Stati Uniti situato nella parte occidentale del Nuovo Messico
 New Mexico – comunità non incorporata del Maryland

Pagine correlate
 USS New Mexico